Stejskal ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Stejskal (* 2002), tschechischer Fußballspieler
 Elfie Stejskal (* 1948), österreichische Abenteuerin und Buchautorin
 Franz von Stejskal (1829–1898), österreichischer Polizeipräsident in Wien

 Margot Stejskal (* 1947), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Martin Stejskal (* 1944), tschechischer Maler, Grafiker und Publizist